Lasserre kan syfta på:

Antarktis
 Lasserre, bahía – en vik

Frankrike
 Lasserre, Ariège
 Lasserre, Haute-Garonne
 Lasserre, Lot-et-Garonne
 Lasserre, Pyrénées-Atlantiques